Balcázar est un patronyme porté notamment par :

 Alfonso Balcázar (1926-1993), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma espagnol ;
 Javier Hernández Balcázar (1988-), footballeur international mexicain ;
  (1970-), joueur de football chilien ;
  (1998-), golfeur mexicain ;
 Tomás Balcázar (1931-2020), joueur de football international mexicain.